839-й гаубичный артиллерийский полк — воинская часть вооружённых сил СССР во время Великой Отечественной войны, насчитывал два формирования.

 839-й гаубичный артиллерийский полк (1-го формирования) — сформирован в 1941 году, уничтожен в окружении у Мясного Бора;
 839-й гаубичный артиллерийский Житомирский полк — сформирован в 1942 году, действовал до конца войны.